Telesistemas fue empresa de Argentina que nació en 1992 con 60 empleados, 500 cables y 10 000 abonados y desapareció en 2000. Fue fundada por Daniel Llanos. Su socio Gustavo Schcolnik, arquitecto y fabricante de juguetes, fundó los dos canales de cine 365 Canal de cine, Unovisión y otro de deportes llamado 365 Sports. Televisión Directa Satelital S. A. fue uno de sus socios y desde que se fundó, Telesistemas tenía una cobertura dedicada a zonas rurales.

Canales 
 365 Canal de cine (cine) sustituido por Primetime Movies
 Unovisión (cine) sustituido por X-Time
 365 Sports (deportes)

Empresas desaparecidas de Argentina